hrabstwo Midland (ang. Midland County) w USA, w stanie Michigan
 hrabstwo Midland (ang. Midland County) w USA, w stanie Teksas